Бан Степан — имя одного из банов средневековой Боснии:

 Степан (бан) — сын бана Кулина.
 Степан Котроман (1287—1316).
 Степан Котроманич (1322—1353).